PIB steht für:
 Polyisobutylen, ein Polymer
 Pontificio Istituto Biblico, eine vatikanische Hochschule, siehe Päpstliches Bibelinstitut
 Press Information Bureau, Presseagentur der indischen Regierung
 Produktinformationsblatt im Versicherungswesen
 Produktinformationsblatt (Finanzberatung)
 Psychiatrisches Intensivbett, mit Netzen umgebene Schlafgelegenheit
 Psychotherapeutisches Institut Bergerhausen, Duisburg
 Hattiesburg–Laurel Regional Airport (IATA-Code), Flughafen im Jones County (Mississippi), Mississippi

PiB steht für:
 Particle in a box, ein Modell in der Quantenmechanik, siehe Teilchen im Kasten
 Pebibyte (Binärpräfix), Abkürzung für 250 Bytes = 1.125.899.906.842.624 Bytes (1.0245); siehe Byte#Präfixe
 Pittsburgh Compound B, ein Radiopharmakon

Pib steht für:
 Pebibit (Binärpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 250 Bits = 1.125.899.906.842.624 Bits (1.0245); siehe Bit
 Knetfigur Pib aus Pib and Pog, britischer knetanimierter Kurzfilm (1994)
Píib, einem typischen Erdofen der Halbinsel Yucatán in Mexiko

pib steht für:
 Yine (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Yine, Varietät der Piro-Sprachgruppe innerhalb der Arawak-Sprachen

Abkürzung